Unione Liberale – cartello elettorale attivo in Italia tra il 1913 e il 1922
Unione Liberale – partito attivo nell'Impero di Germania dal 1880 al 1884
Unione Liberale – partito dei Paesi Bassi operativo dal 1885 al 1921